U 1163 oder U-1163 bzw. U1163 steht für:

 U 1163 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 1163, ein medizinisches Projekt des Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
 U 1163, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U1163